Das Axion Open 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Chiasso. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 18. bis 24. April 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Axion Open 2022 fand am 18. und 19. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Chiasso